Oleg Prudius, een Oekraïens professioneel worstelaar, beter bekend als Vladimir Kozlov
Vladimir Kozlov (bobsleeër), een bobsleeër uit de Sovjet-Unie
Vladimir Kozlov (schaatser), een schaatser uit de Sovjet-Unie
Vladimir Kozlov (voetballer), een Russisch voetballer 
Vladimir Kozlov (atleet), een Wit-Russisch speerwerper